Угрюмов Григорій Іванович (1764—1823) — російський історичний живописець і портретист.
 Угрюмов Лев Михайлович ( 1928) — український радянський партійний діяч.
 Угрюмов Микола Степанович (1902—1982) — радянський воєначальник, генерал — майор, Герой Радянського Союзу.

 Угрюмова Вікторія Іларіонівна ( 1977) — українська письменниця, сценаристка, колумністка та публіцистка.

Прізвища